Соревнования по конному спорту на летних Олимпийских играх 2020 прошли с 24 июля по 7 августа 2021 года на арене Конно-спортивный парк Баджи Коэн по конкуру и выездке на стадионе Острова Мечты. На Играх было разыграно шесть комплектов наград.

Медали

Медалисты

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Расписание

Квалификация

Место проведения

Ссылки 
 Конный спорт на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года